Uršula Braniborská může být:

 Uršula Braniborská (kněžna) (1450–1508) – rodem braniborská princezna a sňatkem minstrberská a olešnická kněžna
 Uršula Braniborská (vévodkyně) (1488–1510) – rodem braniborská princezna a sňatkem meklenburská vévodkyně